Destroyer může znamenat:

 v hudbě
 Destroyer (album, Gorgoroth) – album kapely Gorgoroth
 Destroyer (album, Kiss) – album kapely Kiss
 Deströyer 666 – australská metalová kapela